Slania steht für:
 Czesław Słania, ein polnischer Graveur
 Slania (Album), ein Album der Pagan-Metal-Band Eluveitie